Long Branch – dzielnica Toronto
Miejscowości w USA:
 Long Branch – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth
 Long Branch – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Long Branch – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
Gminy w USA:
 Long Branch (ang. Long Branch Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Saline
Zobacz także:
 Long branch attraction – zjawisko występujące w analizach filogenetycznych